Шва́бе () — немецкая фамилия, означает шваб.
 Известные носители
 Швабе, Александр Петрович (1824—1872) — живописец животных и сцен охоты.
 Швабе, Арвед (Arveds Švābe; 1888—1959) — русский и латвийский историк и культуролог, латышский писатель и переводчик, немецкий общественный деятель.
 Швабе, Генрих (1789—1875) — немецкий астроном и ботаник.
 Швабе, Йоахим Готлиб (1754—1800) — немецко-балтийский пастор и писатель.
 Швабе, Карл Иванович (1806—1863) — русский кораблестроитель, начальник Адмиралтейских Ижорских заводов, полковник Корпуса корабельных инженеров.
 Швабе, Карлос (1866—1926) — немецкий художник.
 Швабе, Курт (1905—1983) — немецкий химик.
 Швабе, Людвиг (1835—1908) — немецкий филолог и археолог.
 Швабе, Рэндольф (Randolph Schwabe; 1885—1948) — британский художник, рисовальщик и иллюстратор.
 Швабе, Фёдор Борисович (1813—1880) — основатель московской фирмы «Ф. Швабе».

 Компании
 «Ф. Швабе» — российская оптическая фирма (1852—1916).

См. также 
  — фамилия.

Примечания